Сент-Луис Кардиналс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 161 проведённой игре. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сан-Диего Падрес и выиграла серию 3-1. В финальной серии Национальной лиги Сент-Луис Кардиналс обыграли Нью-Йорк Метц со счётом 4-3 и вышли в Мировую серию, где праздновали победу, выиграв у Детройт Тайгерс 4-1.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Сент-Луис Кардиналс — Сан-Диего Падрес 3-1

 Финальные серии Национальной лиги: Сент-Луис Кардиналс — Нью-Йорк Метц 4-3

 Мировая серия 2006: Сент-Луис Кардиналс — Детройт Тайгерс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сент-Луис Кардиналс
МЛБ в сезоне 2006